Айзеншнайдер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Айзеншнайдер, Пауль (1901—1944) — немецкий коммунист, член Коммунистической партии Германии, участник Движения Сопротивления в Германии.
 Айзеншнайдер, Эльвира (1924—?) — разведчица Красной армии, участник движения Сопротивления в Германии.